Копелян — еврейская патронимическая фамилия.

Известные носители 
 Копелян, Ефим Захарович (1912—1975) — актёр.
 Копелян, Исаак Залманович (1909—2001) — художник и иллюстратор.

См. также 
  — художник и литератор.